Валдефлорес има више значења:

 Валдефлорес (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Валдефлорес (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Валдефлорес (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Валдефлорес (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику